«Callenish Circle» — нидерландская мелодик-дэт-метал-группа, базировавшаяся в посёлках Холтюм и Борн (община Ситтард-Гелен) и существовавшая с 1992 по 2007 годы.

Биография

Дискография

Альбомы 
 «Drift of Empathy» (1996)
 «Graceful… yet Forbidding» (1999) —  Rock Hard: , Metal Hammer: 5/7
 «Flesh_Power_Dominion» (2002) —  Rock Hard: , Metal Hammer: 6/7
 «My Passion // Your Pain» (2003) —  Rock Hard: , Metal Hammer: 6/7
 «[Pitch.Black.Effects]» (2005) —  Rock Hard: , Metal Hammer: 4/7

Компиляционные альбомы 
 «Forbidden Empathy» (2004)

Мини-альбомы 
 «Escape» (1998)

Демозаписи 
 «Lovelorn» (1995)
 «Promotional-tape '97» (1997)

Примечания 

 http://www.allmusic.com/artist/callenish-circle-mn0000544053/biography
 https://web.archive.org/web/20150402041735/http://www.rockhard.de/megazine/heftarchiv/193/krach-von-der-basis/31022.html
 https://web.archive.org/web/20150620020433/http://www.rockhard.de/megazine/heftarchiv/224/interview/41692.html

Ссылки 
 Официальный сайт  

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2007 году
Дэт-метал-группы Нидерландов
Исполнители Metal Blade Records